8 Mile může být:
 8 Mile (film)
 8 Mile (soundtrack), soundtrack k tomuto filmu
 8 Mile (skladba), skladba z tohoto filmu